geeuwreflex, een reflex
Geeuw (rivier) (De Geau), een rivier in Friesland tussen IJlst en Sneek
Geeuw (sloot) (De Geau), een watergang in de gemeente Leeuwarden nabij Grouw (Friesland)
Geeuw (kanaal) (De Geau), een kanaal in Friesland bij Sytebuorren 
De Geeuw (De Geau), een meer in de gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)